Advanced Coding
Wadi ACC
ACC Trophy
Air Canada Centre

Desambiguações de siglas